Финал четырёх Евролиги 2014/2015 прошёл с 15 по 17 мая 2015 года на арене «Баркликард Центр» в Мадриде, Испания.

В Финале четырёх встретились победители четвертьфинальных матчей. Победителем Евролиги стал испанский клуб «Реал» из Мадрида, который обыграл в финале греческий клуб «Олимпиакос» из Пирей. Самым ценным игроком финала четырёх был признан Андрес Носиони из «Реала».

Сетка

Полуфиналы 
 Время начала матчей дано по Центральноевропейскому летнему времени (UTC+2).

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Матч за 3-е место

Финал

Состав команд-участниц Финала четырёх

Индивидуальная статистика

Эффективность

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евролиги
 Официальный сайт финала четырёх Евролиги

Евролига 2014/2015
Финалы Евролиги
Международные спортивные соревнования в Мадриде